È stata la prima edizione del torneo.

In finale Raven Klaasen e Ben McLachlan hanno sconfitto Kevin Krawietz e Andreas Mies col punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Olivier Marach /  Mate Pavić (quarti di finale)

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (finale)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

Wildcard 

  Daniel Altmaier  /  Oscar Otte (primo turno)

  Alexander Zverev /  Miša Zverev (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bett1HULKS Championship 2020